«1» — альбом-компиляция песен группы «Битлз», попытка компании Capitol Records выпустить самый продаваемый альбом всех времён. Диск содержит 27 синглов «Битлз», которые в своё время (1962—1970) достигали первой строчки британских или американских чартов.

«1» вышел 13 ноября 2000 года на лейблах Apple/Parlophone, Capitol. Альбом был выпущен на CD и кассетах. Был продан тиражом более 31 млн копий и стал бестселлером в США и в мире за 2000—2009 годы. Таким образом группа «Битлз» стала единственной в мире, чьи альбомы становились лучшими в двух столетиях. Ранее лучшим альбомом 1960-х годов был признан альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Список композиций 
Все песни написаны Джоном Ленноном и Полом Маккартни, за исключением отмеченных особо.
 Love Me Do
 From Me to You
 She Loves You
 I Want To Hold Your Hand
 Can’t Buy Me Love
 A Hard Day’s Night
 I Feel Fine
 Eight Days A Week
 Ticket to Ride
 Help!
 Yesterday
 Day Tripper
 We Can Work It Out
 Paperback Writer
 Yellow Submarine
 Eleanor Rigby
 Penny Lane
 All You Need Is Love
 Hello, Goodbye
 Lady Madonna
 Hey Jude
 Get Back
 The Ballad of John and Yoko
 Something (Харрисон)
 Come Together
 Let It Be
 The Long And Winding Road

1+ 

6 ноября 2015 выпущена 1+ в различных издании: стандартный вариант — 1 DVD или 1 CD и 1 DVD; делюкс — 1 CD и 2 DVD или 1 CD и 2 Blu-ray. Трек-листы у DVD и Blu-ray будут одинаковые.

В новом издании состоит из 27 ремикшированных и ремастированных песен. Видео были восстановлены для каждой композиции. 1+ включает 50 роликов, в том числе 27 песен, становившихся номером один. Ещё 23 клипа — альтернативные варианты видео, редкие и восстановленные записи. 20 роликов не использовались в The Beatles Anthology, оставшиеся 30 были представлены только частично или в других версиях.

В работе над новым изданиим принимали участие Джайлз Мартин и Сэм Окелл из Abbey Road Studios, которые использовали оригинальные аналоговые плёнки. Пол Маккартни и Ринго Старр предоставили эксклюзивные аудиокомментарии и записали вступления для нескольких видео.

Продолжительность 27-трекового DVD и Blu-ray составляет 110 минут, бонусный 23-трековый диск длится 95 минут.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт альбома

Альбомы The Beatles
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Альбомы, записанные на Olympic Sound Studios
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Сборники Apple Records
Сборники Capitol Records
Сборники Parlophone
Сборники на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums